Schleper est le patronyme de plusieurs pratiquantes de sports d'hiver américaines :
Anne Schleper, née en 1990, joueuse de hockey sur glace.
Sarah Schleper, née en 1979, skieuse alpine.